PL-14 steht für:
 ISO-3166-2-Code für die polnische Woiwodschaft Masowien
 PL-14, russisches Luftschiff Burewestnik, siehe Russische Luftschifffahrt #Burewestnik (PL-14) 

PL14